Ayhan ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname mit Bezug auf die Stammeskonföderation der Oghusen, der auch im Aserbaidschanischen sowie als Familienname vorkommt.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Ayhan Akbin (* 1955), türkischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Ayhan Akman (* 1977), türkischer Fußballspieler
 Ayhan Alemdaroğlu (* 1968), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ayhan Aşut (* 1944), türkischer Fußballspieler und -trainer

 Ayhan Bilek (* 1964), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ayhan Can (* 1937), Dichter türkischer Sprache
 Ayhan Elmastaşoğlu (* 1941), türkischer Fußballspieler
 Ayhan Gezen (* 1972), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Ayhan Işık (1929–1979), türkischer Schauspieler
 Ayhan Kaya (* 1968), türkischer Soziologe, Buchautor und Übersetzer
 Ayhan Salar (* 1967), deutscher Filmschaffender türkischer Herkunft
 Ayhan Taşkın (* 1953), türkischer Ringer
 Ayhan Tumani (* 1971), deutsch-türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ayhan Tuna Üzümcü (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Ayhan Yigitokur (* 1971), deutscher Schauspieler

Familienname 
 Burcu Ayhan (* 1990), türkische Hochspringerin
 Emin Haluk Ayhan (* 1957), türkischer Politiker
 Kaan Ayhan (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Pınar Ayhan (* 1972), türkische Sängerin
 Sırrı Ayhan (* 1961), deutscher kurdischer Autor und Taxifahrer
 Süreyya Ayhan (* 1978), türkische Mittelstreckenläuferin
 Yalçın Ayhan (* 1982), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Türkischer Personenname
Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname